

História

Suécia 
 Valdemar da Suécia — reinou de 1250 a 1275

Dinamarca 
 Valdemar I da Dinamarca — reinou de 1157 a 1182
 Valdemar II da Dinamarca — reinou de 1202 a 1241
 Valdemar III da Dinamarca — reinou de 1326 a 1330
 Valdemar IV da Dinamarca — reinou de 1340 a 1375

Desambiguações de antropônimos